Lucas Ribeiro ist der Name folgender Personen:
* Lucas Ribeiro (Fußballspieler, 1999) (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Lucas Ribeiro (Fußballspieler, 2000) (* 2000), uruguayischer Fußballspieler
 Lucas Ribeiro (Illustrator), Illustrator